Отюк-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль» со значением «озеро», «озёрный».

 Отюк-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°16’ с. ш. 152°57’ в. д..
 Отюк-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°39’ с. ш. 146°04’ в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Кюель
 От-Кюель